Georg Kunz ist der Name folgender Personen:
* Georg Kunz (Gewerkschafter) (1888–1942), deutscher Gewerkschafter, RAP-Funktionär (1924) und Arbeiterführer
 Georg Kunz (Musiker) (1907–nach 1945), deutscher Violinist und Saxophonist

Siehe auch:
 George Kunz